Decebal bezeichnet:

 Decebalus, den letzten König der Daker
 Decebal (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare (Rumänien)
 Decebal (Soraca), Dorf im Rajon Soroca (Republik Moldau)
Siehe auch:
 Hotel Decebal